Embrun  o Ambrun , municipi francès al departament d'Alts Alps (Occitània)
 Bisbat d'Embrun, jurisdicció eclesiàstica desapareguda a la Provença
 Cantó d'Embrun
 Comtat d'Embrun, jurisdicció feudal de Provença